rassen die (destijds) zijn gekweekt om op wolven te jagen (Engels: wolfhound):
Barzoi, ook wel Russische wolfshond genoemd
Ierse wolfshond
wolfhondrassen (Engels: wolfdog) recent ontstaan uit wolf-hondhybriden:
Saarlooswolfhond
Tsjecho-Slowaakse wolfhond
Wolf-hondhybriden, dat wil zeggen nakomelingen van een kruising tussen een hond en een wolf (hierbij hanteert men wisselende criteria over het aantal generaties terug dat een wolf in de stamboom voorkomt)